Dancing (englisch für Tanzen) steht für:
 veraltet eine Tanzbar oder ein Tanzlokal, siehe Diskothek
 veraltet für eine Tanzveranstaltung

Film
 Dancing (2003), französischer Spielfilm von Patrick-Mario Bernard, Xavier Brillat und Pierre Trividic

Musikalben
 Dancing (Elisa-Album), Compilation-Album von Elisa (2008)
 Dancing (Mike-Keneally-Album), Musikalbum von Mike Keneally & Beer For Dolphins (2000)
 Dancing (Nancy-Elizabeth-Album), Musikalbum von Nancy Elizabeth (2013)

Musikstücke
 Dancing (Elisa-Lied), Lied von Elisa (2002)
 Dancing (Mai-Kuraki-Lied), Lied von Mai Kuraki (2005)
 Dancing (Kylie-Minogue-Lied), Lied von Kylie Minogue (2018)

Siehe auch:
 Dance
 Dancer